Верну́-ан-Соло́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південь від Парижа, 50 км на південь від Орлеана, 29 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 256 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 591,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Верну-ан-Солонь на сайті французького Національного інституту географії
 Верну-ан-Солонь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верну-ан-Солонь на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верну-ан-Солонь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верну-ан-Солонь на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер